Jean Zuccarelli peut désigner :
 Jean Zuccarelli (1901-1991), avocat et homme politique français.
 Jean Zuccarelli (1907-1996), homme politique français ;
 Jean Zuccarelli (1964-), homme politique français.